Sison bezeichnet:

 Sison (Pangasinan), eine Stadtgemeinde in der Provinz Pangasinan auf den Philippinen
 Sison (Surigao del Norte), eine Stadtgemeinde in der Provinz Surigao del Norte auf den Philippinen
 Sison (Pflanzengattung), eine Pflanzengattung innerhalb der Familie der Doldengewächse (Apiaceae)

Sison ist der Familienname folgender Personen:

 Honoria Acosta-Sison (1888–1970), philippinische Ärztin
 Jesus J. Sison (1918–2004), philippinischer römisch-katholischer Geistlicher, Bischof von Tarlac
 José María Canlás Sison (genannt Armando Liwanag; Joma; 1939–2022), philippinischer Autor und Revolutionär
 Juan Sison (1912–1981), philippinischer Geistlicher und Erzbischof von Nueva Segovia
 Michele J. Sison (* 1959), amerikanische Diplomatin

Siehe auch:
 Sisson